Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Agamède fils d'Erginos ;
 Agamède fils de Stymphalos ;
 Agamédé, fille d'Augias, parfois francisé en Agamède.